Tijdperk, een indeling in tijd in bijvoorbeeld de geschiedenis, archeologie of geologie
 Tijdvak (geologie), meer specifiek: een tijdperk in de geologie met een bepaalde rang; een onderverdeling van een periode
 een periode van een aantal uren in een dag (etmaal)